73Н6 Байкал — автоматизированная система управления зенитно-ракетной бригады (ракетного полка). Система обеспечивает автоматизированное управление боевыми действиями ПВО.

Описание 
Автоматизированная система управления «Байкал 1-МЭ» разработана ОАО «МНИИПА» (ныне НТЦ «МНИИПА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»).

Производится ОАО «Опытное производство» «ГСКБ Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Система обеспечивает управление
 6 зенитными ракетными дивизионами ПВО, оснащенными ЗРК С-300П всех модификаций;
 4 УБКП войсковой ПВО «Ранжир»;
 10 ЗРК С-75, С-125 всех модификаций;
 8 зенитных ракетных полков ПВО, оснащённых ЗРС С-200ВЭ, С-300П всех модификаций, в составе до 24 дивизионов (ЗРК) в любом сочетании;
 8 зенитных ракетных дивизионов войсковой ПВО, оснащённых ЗРС С-300В, С-300ВМ, ЗРК «Бук-М1-2», «Бук-М2»;
 3 истребительных авиационных полков (авиабаз), оснащённых комплексами средств автоматизации типа «Рубеж-МЭ»;
 3 батальонов РЭБ, оснащённых автоматизированными комплексами АКУП-1.

Примечания

Ссылки 
 АСУ 73Н6МЭ «Байкал-1МЭ» на сайте "Концерна ПВО "Алмаз-Антей"
 Автоматизированная система управления группировкой ПВО 73Н6 "БАЙКАЛ-1"  на сайте Вестник ПВО
 Автоматизированная система управления «Байкал 1-МЭ» на сайте ИА "Оружие России"
 73Н6 "Байкал-1" - автоматизированная система управления группировкой ПВО 
 Российская военная техника - Автоматизированные системы ПВО - «Байкал 1-МЭ»-автоматизированная система управления

ПВО